Gerolesi – abitanti di Gerola Alta
Gerolesi – abitanti di Geroli